Uwa et U'wa sont des noms propres qui désignent :

, une ville au Japon, intégrée depuis 2004 à la ville de Seiyo
Uwa, un village au Népal
U'wa, une communauté amérindienne de Colombie.

UWA est un sigle de trois lettres qui peut signifier :

Union wallonne des architectes
Universal Wrestling Association, au Mexique
University of Wales, Aberystwyth

University of Western Australia
Universal Widgets API, une interface de programmation pour Netvibes
UWA Hardcore Wrestling, en Ontario.